Тягло:
 Тягло — система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве XV — начале XVIII века.
Тягло — в переносном смысле, бремя.

Фамилия 
 Тягло, Владимир Николаевич (1947—2021) — советский государственный деятель, дипломат.